P18 peut faire référence à :
 HMS Vagabond (P18), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P18, un groupe de rock français ;
 Peugeot-Talbot P18, un prototype automobile.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres